Стронг има више значења:
 Стронг (Пенсилванија)
 Стронг (Арканзас)